В статье представлены музеи столицы Азербайджанской Республики.

Список

См. также 
 Культура Азербайджана
 Список музеев Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Музеи Баку

 
Баку
Музей
Музей